

Risultati

Classifica marcatori 
4 gol
  Niko Kranjčar
  Yossi Benayoun
  Aleksandrs Cauņa

3 gol
  Eduardo
  Michael Mifsud

2 gol

  Nikola Kalinić
  Mario Mandžukić

  David Siradze
  Jaba Kankava

  Ioannis Fetfatzidis
  Vasilīs Torosidīs
  Kaspars Gorkšs

1 gol

  Luka Modrić
  Ognjen Vukojević
  Milan Badelj
  Dejan Lovren
  Ivica Olić
  Mladen Petrić
  Darijo Srna
  Alexander Iashvili
  Davit Targamadze
  Levan Kobiashvili 

  Giōrgos Karagkounīs
  Kyriakos Papadopoulos
  Sōtīrīs Ninīs
  Dīmītrios Papadopoulos
  Angelos Charisteas
  Giōrgos Fōtakīs
  Dimitris Salpingidis
  Nikos Spiropoulos
  Giōrgos Samaras
  Theofanis Gekas
  Elyaniv Barda

  Tal Ben Haim I
  Tal Ben Haim II
  Itay Shechter
  Biram Kayal
  Tomer Hemed
  Lior Refaelov
  Rami Gershon
  Māris Verpakovskis
  Aleksejs Višņakovs
  Artjoms Rudņevs
  Jamie Pace

Autoreti
1 : Nikos Spiropoulos (pro )

 Q